Амазон может означать:

 Amazon.com — американская компания, крупнейшая в мире по обороту среди продающих товары и услуги через Интернет.
 Амазоны (лат. Amazona) — род попугаевых.
 Амазон Мюллера — птица семейства попугаевых.
 Амазон Ив (род. 1979) — американская модель и актриса.

См. также 
 Амазонка